Il distretto di Žańaarqa (in kazako: Жаңаарқа ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Atasu.

Žańaarqa